Към 2007 година Чад се дели на 18 региона. След независимостта през 1960 страната е била разделена на 14 префектури. Административната реорганизация към съвременния вид на делението е осъществена през 2002 година.

Списък с региони 

(1) създадени през 2004

Източници 
 Указ n° 419/PR/MAT/02 (17 октомври 2002), отнасящ се до създаването на регионите